Granule (von  ‚Körnchen‘) steht für:

 Granule (englisch), Partikelchen, siehe Granulare Materie
 Granule, kornartige Konvektionserscheinung auf der Oberfläche von Sternen, siehe Granulation (Astronomie)
 (1661) Granule, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Granula
 Granulation